Altaria (band), een Finse metalband
Altaria (Pokémon), een Pokémon-wezen